Schmollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Schmollinger (* 1941), deutsche Tischtennisspielerin
 Patrick Schmollinger (* 1972), österreichischer Schwimmer